«Death Blooms» () — песня американской метал-группы Mudvayne выпущенный в 2000 году в виде сингла с дебютного студийного альбома L.D. 50. «Death Blooms» является вторым по счёту синглом, после песни «Dig».

Предыстория и значение песни 
Песня была написана вокалистом Чедом Грэйем, которую он посвятил своей бабушке. В песне Чед поёт о том, как пренебрегали его бабушкой её семья, потому что она старела, и никто не хотел о ней заботиться, когда она заболела, кроме самого Чеда. Она также брала его в местные хоры, где он учился петь. Бетти Рей, бабушка Чеда, умерла в 2005 году.

Музыкальное видео 
Видео для песни было срежиссировано и концептуализировано Томасом Миньоне и было снято в двух разных местах: в психиатрической больнице, расположенной в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк (также используется в фильме «Лестница Иакова»), где все участники группы играют на своих инструментах; и мистический пляж, расположенный в отдаленной части Малибу, штат Калифорния, где старая и хрупкая женщина находится между двумя мирами — мир живых и загробная жизнь, и ей помогают маленькая девочка (детская версия пожилой женщины) и вокалист Чед Грэй, чтобы попасть в Рай.

Список композиций

Участники записи 

Mudvayne
 Чед Грэй — вокал;
 Грег Триббетт — бэк-вокал, гитара;
 Райан Мартини — бас-гитара;
 Мэтью Макдоноу — синтезатор, барабаны.

Производственный персонал
 Гарт Ричардсон — продюсер.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 2000 года
Песни Mudvayne
Песни на английском языке
Песни в стиле ню-метал